Чемпіонат Австрії 1912/13 () — 2-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вдруге став Рапід (Відень).

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 
 Йозеф Кліма
 
 Йозеф Брандштеттер
 Йозеф Єк
 Йозеф Гаглер
 Леопольд Грунвальд
 
 Едуард Бауер
 Річард Кутан

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1912/13 на rsssf 

1913
Австрія
Австрія